

Aard
Karakter (aard), het psychologische karakter van een persoon
De eigenschappen of kenmerken van een voorwerp of levend wezen

Teken
Karakter (schrift), een teken in bepaalde vormen van schrift

Fictie 
Personage, een fictief persoon in een verhaal, film, toneelstuk, enzovoorts (het gebruik van het woord "karakter" in deze betekenis is taalkundig echter fout, omdat het een barbarisme is)

Instelling 
Karakter (psychiatrisch ziekenhuis), een kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis in Overijssel en Gelderland
Karakter Uitgevers, een Nederlandse uitgeverij gevestigd in Uithoorn

Wetenschap
Karakter (informatica), een gegevenstype dat traditionele schriftelijke tekens representeert
Karakter (wiskunde), onder meer het spoor van de representatie-matrix (lineaire algebra)
Karakter (groepsrepresentatie), een functie op de groep die aan elk groepselement het spoor van de representatie-matrix toevoegt

Media
Karakter (boek), een roman van de Nederlandse schrijver Ferdinand Bordewijk
Karakter (film), een speelfilm naar deze roman
Karakter (televisieserie), een televisieserie naar deze roman
Karakter (toneelstuk), een toneelstuk naar deze roman

Navigatie 
 Lichtkarakteristiek, karakter van een licht, aanduiding van de kleur(en) en knipperpatronen van een (scheepvaart)licht.